Die Sparkassen Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 11. Juli 2015 in Braunschweig stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 179 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 218 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 178 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Braunschweig